Guba district, een district in Ethiopië
 Guba (taal), het plaatselijke dialect
 een andere schrijfwijze voor Quba